Язевка и Язёвка — топоним:

Реки 

 Язевка (приток Ануя) — река в Алтайском крае.
 Язевка (приток Камы) — река в Пермском крае.
 Язёвка (приток Кобры) — река в Республике Коми.
 Язевка (приток Подлесной) — река в Калининградской области.
 Язевка (приток Сочура) — река в Красноярском крае.
 Язевка (приток Тобола) — река в Тюменской области.
 Язевка (приток Чёрной) — река в городе Кургане Курганской области.
 Язевка (приток Чузика) — река в Томской области.

Населённые пункты 
 Язевка — посёлок в Кинельском районе Самарской области России.
 Язевка — прежнее название села Караайрык Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области (Казахстан).

См. также 

 Язевка-Сибирская